Patrick Galbraith ist der Name folgender Personen:
* Patrick Galbraith (Tennisspieler) (* 1967), US-amerikanischer Tennisspieler
 Patrick Galbraith (Eishockeyspieler) (* 1986), dänischer Eishockeytorwart